Pianji kan syfta på följande platser:

Kina 

 Pianji (socken i Kina, lat 29,76, long 83,61), Tibet, 
 Pianji (socken i Kina, lat 29,09, long 86,97), Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar